US Open 2014 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 26 sierpnia a 7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2014
US Open – gra podwójna mężczyzn